Hohenbusch ist der Name
 von Haus Hohenbusch, einem ehemaligen  Kreuzherrenkloster bei der Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen.
 eines Ortsteil Hohenbusch der Gemeinde Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen